Franciaország
Montbrun, település Lot megyében
Montbrun, település Lozère megyében